Сергии:

 Сергии — древний римский патрицианский род, ведущий, по преданию, свою родословную от троянцев.
 Сергии — село в Путильском районе Черновицкой области Украины.